Balastro pode ser:
Balastro (eletricidade);
 Balastro (caminho de ferro);
 Lastro (transporte);

Desambiguação